Secret (альбом) — альбом Аюми Хамасаки.
 Secret (группа) — южнокорейская гёрл-группа
 Secret (песня) — песня Мадонны.